Dr. Ferencz Csaba (1941), mérnök, űrkutató, Antall József miniszterelnök nemzetbiztonsági tanácsadója
 Dr. Ferencz Csaba (?), pszichiáter, belgyógyász
 Ferencz Csaba (?), kutyatenyésztő, a MEOE (Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete) Önálló Jogú Gyöngyösi Szervezetének (1971) egyik alapítója
 Ferencz Csaba (1985), az Egis Körmend kosárlabdázója
 Ferencz Csaba (?), az erdélyi Mácsafej (2008) zenekar tagja
 Ferencz Csaba (?), Csíkpálfalva polgármestere (2012, RMDSZ)